Pössinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Alexander Pössinger (1766–1827), österreichischer Komponist und Arrangeur
 Michael Pössinger (1919–2003), Weltmeister im Bobfahren und Gebirgsjäger